Grand Prix Włoch 1980 (oryg. Gran Premio d'Italia) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1980, która odbyła się 14 września 1980, po raz pierwszy na torze Imola.

51. Grand Prix Włoch, 31. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

Włochy
1980
1980 we Włoszech